|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Rome (officieel Internazionali d'Italia) van 2006 vond plaats van 15 tot en met 21 mei 2006 in de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was de 63e editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Rome 2006. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Amélie Mauresmo was haar titel niet komen verdedigen. In eerste instantie had zij zich wel voor het toernooi ingeschreven, maar wegens ziekte moest zij zich afmelden.

De ongeplaatste Martina Hingis uit Zwitserland won het toernooi. In de finale versloeg zij de als 16e geplaatste Russin Dinara Safina in twee sets. Hingis wist voor de tweede keer het toernooi van Rome op haar naam te schrijven, na een eerdere zege in 1998. Het was haar 41e WTA-titel, de eerste sinds vier jaar.

De Belgische Kim Clijsters was het tweede reekshoofd – zij bereikte de derde ronde, waarin zij verloor van Safina.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Titelverdedigsters Cara Black en Liezel Huber hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Black speelde samen met Rennae Stubbs – zij waren het tweede reekshoofd en bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen. Huber en Martina Navrátilová waren als derde geplaatst – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Ook voor het eerste reekshoofd, Lisa Raymond en Samantha Stosur, viel het doek na de tweede ronde.

Het als vierde geplaatste duo Daniela Hantuchová en Ai Sugiyama won het toernooi. In de finale versloegen zij het als achtste geplaatste koppel Květa Peschke en Francesca Schiavone in drie sets. Het was hun derde gezamenlijke titel. De Slowaakse Hantuchová had daarnaast vijf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Japanse Sugiyama dertig.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Rome 2006
Rome